Champagney (Doubs)
Champagney (Jura)
Champagney (Haute-Saône)

Personen
Frédéric Perrenot  heer van Champagney, hij werd meestal gewoon "Champagney" genoemd.
Jérôme Perrenot heer van Champagney